Folgende Liste der Wirbeltiere in Sachsen enthält die Wirbeltierarten die in Sachsen nachgewiesen wurden (auch historisch und als Neozoen). Sie beinhaltet Fische und Rundmäuler, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere mit ca. 600 Datensätzen.

Liste 

Legende:
 RL SN – Gefährdungskategorie der aktuellen Roten Liste Sachsens
 FFH II – Anhang II – Arten der Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Richtlinie der Europäischen Union (EU): Das sind Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. Prioritäre Arten sind mit „FFH-II*“ gekennzeichnet.
 FFH IV – Anhang IV – Arten der FFH-Richtlinie. Das sind streng zu schützende Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse.
 FFH V – Anhang V – Arten der FFH-Richtlinie. Das sind Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können.
 VSRL I – Anhang I – Arten der Vogelschutzrichtlinie. Sie bildet die Rechtsgrundlage für den EU-weiten Schutz aller einheimischen, wildlebenden Vogelarten.
 BNatSchG – streng geschützte (sg) bzw. besonders geschützte (bg) Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 1. März 2010.

Quelle 
 Artenliste der Wirbeltiere Sachsens, abgerufen am 6. April 2012.

Wirbeltiere in Sachsen
!Wirbeltiere